Nový Svět (Olomouc) - wijk in de stad Olomouc, Tsjechië
 Nový Svet - plaats in Slovenië, regio Bratislava
 Novi Svet - plaats in Slovenië, regio Ljubljana

 Novy Svet (band) - Oostenrijkse band